Купальный — фамилия и топоним:

 Купальный, Александр Анатольевич — украинский футболист, вратарь клуба «Нова-Люкс» (Донецк).
 Купальный — посёлок в Таловском районе Воронежской области.